Bernardet peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 Daniel Bernardet (1927-2007), est une personnalité politique française, membre du groupe UMP.
 Gérard Bernardet (1957-), est un ancien footballeur français devenu entraîneur
 Maurice Bernardet (1921-2008), journaliste français spécialisé dans l'hippisme
 Vincent Bernardet (1981-), est un footballeur français jouant actuellement en National avec l'AS Beauvais

Autre 
 Bernardet est le nom d'un atelier de construction de side-cars créé en 1921 par les frères René, Robert et Roger Bernardet